Nevada é o nome de diversos condados dos Estados Unidos da América:
 Condado de Nevada (Arkansas)
 Condado de Nevada (Califórnia)

Desambiguações de topônimos